Fanfani es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Amintore Fanfani (1908-1999), político italiano y presidente del Consejo de Ministros.
 Ludovico Fanfani (1876-1955), sacerdote católico italiano, fraile dominico y profesor universitario italiano. 
 Ottavio Fanfani (1915–1981), actor teatral, cinematográfico, televisivo y radiofónico italiano.